|-
| 141701 - ||  || 30 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141702 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141703 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141704 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141705 - ||  || 4 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141706 - ||  || 7 iunie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141707 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141708 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141709 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141710 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141711 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141712 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141713 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141714 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141715 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141716 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141717 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141718 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141719 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141720 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141721 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141722 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141723 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141724 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141725 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141726 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141727 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141728 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141729 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141730 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141731 - ||  || 9 iunie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141732 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141733 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141734 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141735 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141736 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141737 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141738 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141739 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141740 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141741 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141742 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141743 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141744 - ||  || 12 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141745 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141746 - ||  || 4 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141747 - ||  || 6 iunie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141748 - ||  || 11 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141749 - ||  || 13 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141750 - ||  || 8 iunie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141751 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141752 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141753 - ||  || 9 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141754 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141755 - ||  || 11 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141756 - ||  || 8 iunie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141757 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141758 - ||  || 12 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141759 - ||  || 11 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141760 - ||  || 11 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141761 - || 2002 MC || 16 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141762 - || 2002 MR || 18 iunie 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 141763 - ||  || 19 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141764 - ||  || 16 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141765 - ||  || 30 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141766 - ||  || 17 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141767 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141768 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141769 - ||  || 6 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141770 - ||  || 8 iulie 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 141771 - ||  || 1 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141772 - ||  || 10 iulie 2002 ||  || 
|-
| 141773 - ||  || 8 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141774 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141775 - ||  || 1 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141776 - ||  || 1 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141777 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141778 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141779 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141780 - ||  || 4 iulie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141781 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141782 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141783 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141784 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141785 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141786 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141787 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141788 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141789 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141790 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141791 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141792 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141793 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141794 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141795 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141796 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141797 - ||  || 13 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141798 - ||  || 6 iulie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141799 - ||  || 9 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141800 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-